Эскадренные миноносцы типа «Флетчер» состояли на вооружении ВМС США в годы Второй мировой войны. Первые двадцать пять кораблей этого типа были заказаны 28 июня и 1 июля 1940 года, а всего за период с 1942 по 1944 год было построено 175 кораблей этого типа. Они стали самой многочисленной серией эскадренных миноносцев в истории. Обладавшие стандартным водоизмещением 2500 тонн, они были самыми крупными кораблями этого класса в ВМС США. Кроме того, это были первые эскадренные миноносцы американского флота, уже при постройке оснащавшиеся РЛС.

В годы войны было потеряно девятнадцать кораблей, ещё шесть получили неустранимые повреждения. Сорок четыре эскадренных миноносца типа «Флетчер» были награждены не менее чем десятью «Звёздами за службу», девятнадцать кораблей получили «Благодарность части Военно-морского флота», шестнадцать были удостоены «Президентского упоминания». Несколько «Флетчеров» находились на службе в годы Корейской и Вьетнамской войн. Тридцать два корабля были переданы флотам Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Италии, Японии, Республики Корея, Мексики, Перу, Испании, Тайваня и Турции.

Все корабли этого типа ВМС США были списаны к 1971 году. Последним действующим эскадренным миноносцем типа «Флетчер» был USS John Rodgers, переданный Мексике и служивший под названием ARM Cuitláhuac. Он был списан в 2001 году. Четыре корабля этого типа имеют статус музеев. Один из них находится в Греции, три в США: в Буффало, Батон-Руже и Бостоне.

Список эскадренных миноносцев типа «Флетчер»

Примечания

Литература по теме

Ссылки 
 Список эскадренных миноносцев типа «Флетчер» на сайте Destroyer History Foundation
 Destroyers at NavSource Naval History

Эскадренные миноносцы типа «Флетчер»